A tonzúra régi magyar neve

 Pilis, hegy
 Pilis, hegység
 Pilis vármegye

Települések
 Pilis, település Pest megyében
 Fülekpilis (1906-ig Pilis, szlovákul: Pleš), település Szlovákiában
 Nyírpilis (1908-ig Pilis), település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Sárpilis (1901-ig Pilis), település Tolna megyében

egyéb
 Pilis R-08 "Pilis" gyakorló vitorlázógép